De Smet kan som auktorsförkortning betyda:

 Louis De Smet
 Willem H. De Smet

Robotskapade auktorsförkortningar